Anfu bezeichnet:

 Anfu (安福县), Kreis der bezirksfreien Stadt Ji’an in der chinesischen Provinz Jiangxi

 Anfu (Jialing) (安福镇), Großgemeinde im Stadtbezirk Jialing der bezirksfreien Stadt Nanchong in der chinesischen Provinz Sichuan
 Anfu (Linli) (安福镇), Großgemeinde im Kreis Linli der bezirksfreien Stadt Changde in der chinesischen Provinz Hunan

 Anfu (Anxiang) (安福乡), Gemeinde im Kreis Anxiang der bezirksfreien Stadt Changde in der chinesischen Provinz Hunan
 Anfu (Ningdu) (安福乡), Gemeinde im Kreis Ningdu der bezirksfreien Stadt Ganzhou in der chinesischen Provinz Jiangxi